Pineles ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisława Pineles (1863–1934), österreichische Malerin, siehe Broncia Koller-Pinell
 Cipe Pineles (1908–1991), US-amerikanische Grafikdesignerin, Kunsterzieherin und Artdirektor
 Friedrich Pineles (1868–1936), österreichischer Internist 
 Hirsch Mendel Pineles (1806–1870), galizischer Gelehrter und Schriftsteller 
 Samuel Pineles (1843–1928), rumänischer Zionist 
 Stanislaus Pineles (1857–1921), österreichischer Jurist